Fiesso Umbertiano — comuna italiana do Vêneto
 Fiesso d'Artico — comuna italiana do Vêneto

Ver também 
Fiesse

Desambiguações de topônimos